Kristen (film)
 Kristen (lettertype)
 Christine (voornaam)